Graffiti Bridge — двенадцатый студийный альбом американского певца Принса, выпущенный 20 августа 1990 года на лейбле Warner Bros. Records и одновременно саундтрек к фильму «Мост граффити».

Graffiti Bridge стал третьим диском певца, достигшим первого места в Британском чарте (а также № 6 в американском чарте Billboard 200 и № 2 в Норвегии и Швейцарии) и получил золотой статус в Великобритании, Канаде и США.

Список композиций 
Все песни написаны Принсом, кроме трека 3 (где соавтор Levi Seacer, Jr.), трека 9 (соавторы Levi Seacer, Jr. и Morris Day) и трека 11 (соавтор Morris Day).

Над альбомом работали 
 Принс — вокал, инструменты
 Morris Day — ударные (2, 17), вокал (9, 11, 13)
 Joseph «Amp» Fiddler — клавишные и бэк-вокал (7)
 Boni Boyer — орган и бэк-вокал (16)
 Levi Seacer, Jr. — бас-гитара и бэк-вокал (16)
 Sheila E. — ударные и бэк-вокал (16)
 Candy Dulfer — саксофон (3, 9, 13)
 Eric Leeds — саксофон (7)
 Atlanta Bliss — труба (7)
 Tevin Campbell — вокал (6), бэк-вокал (16, 17)
 Джордж Клинтон — со-вокал (7)
 Elisa Fiorillo — co-lead vocals (9)
 Mavis Staples — вокал (14), бэк-вокал (16, 17)
 Rosie Gaines — бэк-вокал (2)
 T.C. Ellis — реп (17)
 Steven Parke — арт-дизайн обложки альбома

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios
Альбомы, записанные на домашней студии